LKS Jedność Boronów to klub sportowy mający swą siedzibę na terenie gminy Boronów. Klub założony został w roku 1965, wcześniej w latach 1934 - 1939 oraz 1950 - 1958 na terenie miejscowości Boronów działał klub sportowy Strzelec.

W klubie działa sekcja piłki nożnej. Piłkarze grają w klasie okręgowej. Działa też sekcja podnoszenia ciężarów, a sam klub należy do Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów.

Sukcesy ciężarowców 
 1985 - Waldemar Lipiński - mistrz Polski do lat 20 w kat. wag. 56 kg
 1986 - Waldemar Lipiński - mistrz Polski do lat 20 w kat. wag. 56 kg
 1987 - Jerzy Pastuszka - mistrz Polski LZS w kat. wag. 52 kg 
 1987 - Jerzy Pastuszka - wicemistrz Polski seniorów w kat. wag. 52 kg 
 1994 - Tomasz Weber - mistrz Polski LZS do lat 18 w kat. wag. 67,5 kg
 1995 - Artur Wolkownik - mistrz Polski do lat 20 w kat. wag. 54 kg
 1997 - Artur Wolkownik - mistrz Polski do lat 23 w kat. wag. 54 kg
 1998 - Artur Wolkownik - mistrz Polski LZS w kat. wag. 56 kg

Sekcja piłki nożnej

Sezon po sezonie (od sezonu 1995/96)

Linki zewnętrzne 
 Nieoficjalna strona Jedności Boronów
 Jedność Boronów w bazie 90minut.pl

Boronów
Kluby piłkarskie w województwie śląskim
Polskie kluby podnoszenia ciężarów
Polskie wielosekcyjne kluby sportowe